het Amerikaanse nieuwskanaal van NBC Universal, zie CNBC (televisiebedrijf)
de afkorting voor de Britse piratenradio Commercial Neutral Broadcasting Company